Фрэ́нсис Куо́рлс (; 8 мая 1592— 8 сентября 1644) — английский поэт.

Был адвокатом, затем хронистом города Лондона, оставил много стихотворений, большей частью религиозного содержания, отличающихся причудливой оригинальностью мысли и стиля. Наиболее популярны были его «Emblems» (1635, нов. изд. 1875).

Произведения 

(Из поэмы Фрэнсиса Куорлса "Delight In God Only" ("Радость всей моей жизни - только во Всевышнем"))

Примечания

Литература 
 

Персоналии по алфавиту
Родившиеся в 1592 году
Умершие в 1644 году
Поэты Великобритании
Английские поэты
Авторы эмблематических книг